Вилькер Хосе Анхель Ромеро (; ) — венесуэльский футболист, защитник.

Клубная карьера 

Начал профессиональную карьеру в клубе «Трухильянос». 12 сентября 2010 года в матче против «Карабобо» дебютировал в венесуэльской Примере. В своём дебютном сезоне Анхель помог клубу завоевать Кубок Венесуэлы. В начале 2011 года перешёл в «Депортиво Тачира». Дебютировал 5 марта в матче против «Карони». В этом же поединке забил свой первый мяч за «Депортиво Тачира». С клубом дважды выиграл чемпионат. 6 апреля 2016 года в матче Кубка Либертадорес против эквадорского «Эмелека» забил мяч.

Летом 2016 года Анхель перешёл в российский «Терек». 14 августа в матче против «Локомотива» дебютировал в РФПЛ, заменив во втором тайме Родолфо. 28 августа в поединке против «Ростова» забил свой первый мяч за клуб. В январе 2017 года продлил контракт с клубом ещё на два года, до конца сезона 2020/2021. Анхель был признан болельщиками «Ахмата» лучшим игроком команды в сезоне 2016/17. 17 мая 2021 года покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

8 сентября 2021 года стал игроком турецкого «Гёзтепе», подписав контракт по схеме «1+1». Летом 2022 года покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Всего за «Гёзтепе» в сезоне 2021/22 провёл 17 матчей во всех турнирах.

Карьера в сборной 
В 2011 году Анхель принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Перу. На турнире он был запасным и на поле не вышел. В 2013 году во второй раз поехал на молодёжный чемпионат Южной Америки в Аргентину. Сыграл в матчах против команд Уругвая, сборной Эквадора, Перу и Бразилии.

19 ноября 2014 года в товарищеском матче против сборной Боливии Анхель дебютировал за сборную Венесуэлы. В этом же поединке забил свой первый мяч за команду.

В 2015 году попал в заявку на участие в Кубке Америки в Чили. На турнире был запасным и на поле не вышел.

В 2016 году Анхель во второй раз принял участие в Кубке Америки в США. Сыграл в матчах против команд Ямайки, Уругвая, Мексики и Аргентины.

Голы за сборную Венесуэлы

Достижения 
Командные

«Трухильянос»
 Обладатель Кубка Венесуэлы — 2010
«Депортиво Тачира»
 Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2010/2011
 Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Goalface.com

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Депортиво Тачира»
Игроки ФК «Трухильянос»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Гёзтепе»